Серван — фамилия:
 Серван, Жозеф Мишель Антуан (Joseph Michel Antoine Servan; 1737—1807) — французский политик, юрист и философ.
 Серван де Жербе, Жозеф (Joseph Servan de Gerbey; 1741—1808) — французский дивизионный генерал, военный министр.